2 miejscowości w Polsce: 
 Skupie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Cegłów 
 Skupie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Mokobody